Т-10:

 Т-10 — советский тяжёлый танк.
 Т-10С — заводской шифр самолёта Су-27.
 «Союз Т-10» — советский пилотируемый космический корабль.
 Т-10 - обозначение трактора Т-170 Челябинского тракторного завода после распада СССР.